O Estádio Antônio Cruz é um estádio de futebol pertencente ao Atlético Cearense, clube de futebol sediado na cidade de Fortaleza.

O estádio localiza-se no bairro da Lagoa Redonda e tem capacidade para 3.000 pessoas, costuma receber jogos oficiais do Atlético Cearense contra times do interior, outros estados, já que jogos contra Fortaleza, Ceará e Ferroviário são disputados no Presidente Vargas ou no Castelão. Conta também com:

 campo com dimensões oficiais (100x70 m) e iluminação de acordo com os padrões e normas técnicas (aprovado pela Federação Cearense de Futebol para receber jogos oficiais do Campeonato Cearense);
 dois vestiários para atletas;
 bilheterias com catracas;
 dependências dos árbitros com sala para avaliação de exames antidoping;
 cinco cabines para transmissão de rádio e duas para televisão.

Esporte de Fortaleza
Estádios de futebol de Fortaleza